Хайль () — с немецкого благодать, также удача, счастье, благополучие, в церковной среде подразумевает спасение. Антоним — унхайль () — беда, несчастье.

Употребляется в составе разнообразных немецких приветствий:
 Хайль Гитлер (), Зиг хайль () — нацистское приветствие
 Вайдманс хайль () — приветствие среди охотников («удачной охоты!»)
 Петри хайль () — приветствие среди рыбаков (буквально: «слава апостолу Петру»)
 Ши хайль () — приветствие участникам соревнований («ура лыжникам!», «привет лыжникам!»)

Немецкая фамилия 
 Хайль, Райнхольд — немецкий кинокомпозитор, который в настоящее время живёт в Лос-Анджелесе.
 Хайль, Хубертус — немецкий политик.
 Хайль, Шарлин фон (род. 1960) — американская художница немецкого происхождения.

В литературе 
 «Хайль, Стрелки» — приветствие стрелков в цикле романов Стивена Кинга «Тёмная башня».

См. также